Kalborn ist der Name folgender Orte:

 Kalborn (luxemburgisch Kaalber), Ortsteil von Clerf, Kanton Clerf, Luxemburg
 Kalborn (bis 1934: Kalborno), Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kaborno in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Kalborno (Begriffsklärung)